Bogaraš (gmina Bačka Topola)
 Bogaraš (gmina Senta)